Die Abkürzung TEP steht für:

 Trophy European Pentathlon, auch „Fünfkampf-Europameisterschaften für Nationalmannschaften“
 Trust and Estate Practitioner, ein berufserfahrenes Vollmitglied der Society of Trust and Estate Practitioners
 Total extraperitoneale Hernioplastik, eine spezielle endoskopische Leistenbruchoperation
 Totale Endoprothese, ein vollständiger künstlicher Gelenkersatz wie zum Beispiel ein künstliches Hüftgelenk
 Tau Epsilon Phi, eine amerikanische Studentenverbindung
 Terrassenpunkt, einen speziellen Wendepunkt in der Kurvendiskussion
 Traded Endowment Policy, eine Lebensversicherung nach britischem Recht, die während der Laufzeit von einem Versicherungsnehmer an einen Investor verkauft wird
 Triethylphosphat oder Triethylphosphit, zwei organische Verbindungen
 Thromboembolieprophylaxe, die medikamentöse, physikalische und/oder mechanische Vorbeugung gegen Entstehung von Thrombosen und Embolien.
 Trans Equatorial Propagation, transäquatoriale Ausbreitung, eine seltene und sehr weite Art der Wellenausbreitung auf VHF (Radio und Amateurfunk), siehe Überreichweite

TEP